Подполковник:

 Подполковник — воинское звание старших офицеров в вооружённых силах многих государств мира. Ранее чин.

Иное 
 Подполковник государственной безопасности
 Подполковник гражданской авиации
 Подполковник полиции — специальное звание в правоохранительных органах многих стран.
 Подполковник внутренней службы — специальное звание в правоохранительных органах многих стран.
 Подполковник (Великобритания) — воинское звание (чин) в Британской армии и Королевской Морской пехоте Великобритании, которое широко используется во многих странах Британского Содружества. 
 Подполковник милиции — специальное звание в органах внутренних дел России.